Milbertshofen ist der Name folgender Orts- und Stadtteile: 

 Milbertshofen (Bezirksteil), ein Bezirksteil des Münchner Stadtbezirks Milbertshofen-Am Hart
 Milbertshofen (Vierkirchen), ein Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen in Oberbayern